Вокза́льная пло́щадь — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.
 :
 Вокзальная площадь — площадь в Кокшетау.
 :
 Вокзальная площадь — площадь в Астрахани.
 Вокзальная площадь — площадь в Белгороде.
 Вокзальная площадь — площадь в Великих Луках.
 Вокзальная площадь — площадь в Великом Новгороде.
 Вокзальная площадь — площадь во Владикавказе.
 Вокзальная площадь — площадь в Выборге.
 Вокзальная площадь — площадь в Иванове.
 В Москве:
 Вокзальная площадь (Внуково).
 Вокзальная площадь (Южное Бутово).
 :
 Вокзальная площадь — площадь в Днепре.
 Вокзальная площадь — площадь в Киеве.
 Вокзальная площадь — площадь в Чернигове.
 См. также 
 Вокзальная улица
 Вокзальный переулок
 Вокзальный проезд
 Площадь вокзала
 Привокзальная площадь